Ржешевский — фамилия; имеет женскую форму Ржешевская.
 Ржешевский, Александр Георгиевич (1903—1967) — советский драматург, сценарист и актёр, каскадёр.
 Ржешевский, Олег Александрович (1924—2019) — российский историк, научный руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН.